Натуральне число 1491
 1491 рік до нашої ери
 1491 рік нашої ери